Добле А има више значења:

 Добле А (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Добле А (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику